La palabra inglesa power (en español: 'poder' o 'potencia') puede referirse a:

Cine 
 Power (1928), película de Howard Higgin;
 Power (1986), película de Sidney Lumet;

Apellido 
 Power, apellido:
Personajes:
 Ramón Power (1775-1813), político español.
 Tyrone Power (1914-1958), actor estadounidense;
 Romina Power (1951-), cantante estadounidense;

Informática 
 IBM POWER, arquitectura y precesadores de IBM;

Lugares 
 Condado de Power, Idaho, Estados Unidos.
 Power, localidad de Montana, Estados Unidos.

Música 
Power, canción de Kanye West.
Power, canción de Little Mix.
Power, canción de Katy Perry.*
Power, canción de EXO.

Televisión 
 Power, serie de televisión estadounidense.

Otros 
Power Peralta, dúo de baile chileno;